"Srce se bori" je deveti singl s albuma Lako je sve grupe Feminnem. Pjesmu su predstavile na Pjesmi Mediterana u Budvi. U polufinalu su nastupale 18., a u finalu 22. Osvojile su 11. mjesto.

Popis pjesama 

Singlovi iz 2010.
Hrvatske skladbe